La nazionale di baseball ceca Under-18 rappresenta la Repubblica Ceca nelle competizioni internazionali di età non superiore a diciotto anni.

Piazzamenti

Europei 
 1998 :  3°
 2011 :  2°
 2013 :  2°
 2015 :  3°

Collegamenti esterni

Under-18